9-й гренаде́рский Сибирский генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

 Старшинство — 25 июня 1700 г.
 Полковой праздник: 6 августа — Преображение Господне.

Места дислокации 
1771 — Рига. Входил в Лифляндскую дивизию.

1820 — Белёв Тульской губернии. Второй батальон полка на поселении в Новгородской губернии.

1872 — Сувалкская губерния.

1903—1914 — Владимир.

История 
 25 июня 1700 — Сформирован в Москве Преображенской комиссией из даточных как солдатский полковника Ирика Григорьевича фон Вердена полк 12-ротного состава.
 1700 — Участвовал в Нарвском сражении.
 10 марта 1708 — Сибирский пехотный полк.
 1709 — Участвовал в Полтавском сражении.
 1710 — Осада Риги.
 1711 — Прутский поход.
 9 июня 1724 — 4 роты, находившиеся в Персии, отчислены на формирование Рящинского пехотного полка. Взамен сформированы новые роты.
 Февраль 1727 — назывался 3-й Московский полк.
 Ноябрь 1727 — Сибирский пехотный полк.
 1736 — Крымский поход.
 1757 — Участвовал в сражении при Гросс-Егерсдорфе.
 1759 — Участвовал в сражениях при Пальциге и Кунерсдорфе.
 23 апреля 1762 — Мушкетерский генерал-поручика князя Долгорукова полк.
 5 июля 1762 — Сибирский мушкетерский полк.
 1774 — Участвовал в сражении при Рущуке.
 14 января 1785 — Сибирский гренадерский полк.
 1791 — Участвовал в сражении при Мачине.
 1794 — Участвовал в сражении при Варшаве (в штурме Праги).
 1796 — определен в Екатеринославскую (с 1797 г. — Днестровская) инспекцию.
 31 октября 1798 — Гренадерский генерал-майора Ляпунова полк.
 31 марта 1800 — Гренадерский генерал-майора Бехметева 3-го полк.
 31 марта 1801 — Сибирский гренадерский полк.
 1804 — В составе гарнизона о. Корфу
 1805 — В составе русского корпуса в Неаполе
 1806 — Определен в 11-ю дивизию.
 1809 — Участвовал в сражении при Журже.
 1810 — Участвовал в сражении при Шумле, Рущуке.
 Март 1811 — 11-я дивизия расформирована, полк переведен во 2-ю дивизию.
 В 1812 был в составе 2-й гренадерской дивизии 8-го пехотного корпуса
 1812 — Участвовал в сражениях под Смоленском, Бородино, Малоярославеце, Красным.
 1813 — Участвовал в сражениях при Лютцене, Бауцене, Лейпциге.
 1814 — Участвовал в сражениях при Ла-Ротьере, Париже. Отличился в сражении при Арси-сюр-Об.
 1814 — Определен в 3-ю гренадерскую дивизию.
 1815 — В составе русской армии вновь в Париже.
 1831 — Участвовал в усмирении польского восстания.
 28 января 1833 — Присоединена половина 5-го карабинерного полка.
 25 июня 1844 — Гренадерский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Павловича полк.
 19 марта 1857 — Сибирский гренадерский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего полк.
 1863 — Участвовал в усмирении польского восстания.
 25 марта 1864 — 9-й гренадерский Сибирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего полк.
 1877—1878 — Участвовал в русско-турецкой войне.
 28 ноября 1877 — Участвовал в сражении при Плевне.
 26 апреля 1891 — 9-й гренадерский Сибирский полк.
 1904—1905 — Участвовал в русско-японской войне.
 25 марта 1908 — 9-й гренадерский Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича Старшего полк.
 1914—1917 — в боях Первой мировой войны, участник Таневского сражения 18 — 25 июня 1915 г.
 22 марта 1917 — снято шефство.

Боевые отличия 

 Георгиевское полковое знамя за бой под Плевной 28 нояб. 1877 г.
 Серебряная труба за 1812 г.
 Знаки на шапки за отличия в кампаниях 1812-14 гг.

Командиры полка 

 1700—1701 — полковник фон Верден, Ирик Григорьевич
 1701—1702 — полковник Франк, Михаил Юрьевич
 1702—1706 — полковник Англер, Иван Иванович
 1706—1708 — генерал-майор Беллинг, Фёдор Иванович
 1708 — полковник граф Ласси, Пётр Петрович
 ?—1713 — полковник Клигенберх Крестьян Андреевич
 1713—1724 — полковник фон Феннинкбир, Виллим Иванович
 1770 — 1775 — полковник фон Ливен, Генрих Иоанн
01.01.1795 — 21.10.1797 — полковник Катенин, Александр Фёдорович
21.10.1797 — 21.11.1797 — полковник фон Миллер, Андрей Ларионович
21.11.1797 — 26.08.1798 — подполковник Миллер, Карл 
 26.08.1798 — 24.08.1806 — майор (с 22.08.1799 подполковник, с 09.11.1800 полковник) Попов, Пётр Пантелеевич
 31.01.1807 — 04.05.1808 — подполковник Рылеев, Михаил Николаевич
 22.09.1808 — 02.07.1809 — подполковник Желтухин, Сергей Фёдорович
 19.11.1809 — 12.03.1811 — подполковник Экбаум, Карл Ермолаевич
12.03.1811 — 01.06.1815 — полковник Баранов, Александр Александрович
 01.06.1815 — 14.12.1823 — подполковник (с 06.10.1817 полковник) Потулов, Иван Терентьевич
 11.05.1824 — 08.03.1828 — подполковник (с 23.08.1826 полковник) Юницкий, Павел Яковлевич
08.03.1828 — 10.09.1835 — подполковник (с 15.03.1828 полковник) Нилов, Александр Сергеевич
 12.11.1835 — 19.07.1840 — полковник Гогенбах, Карл Карлович
19.07.1840 — 18.11.1843 — полковник Ульрих, Густав Карлович
18.11.1843 — 21.03.1852 — полковник (с 06.12.1851 генерал-майор) Свентицкий, Андрей Карлович
22.03.1852 — 02.10.1855 — полковник (с 08.09.1855 генерал-майор) Велямович, Урбан Осипович
05.10.1855 — 11.02.1856 — полковник Соболевский, Пётр Львович
11.02.1856 — хх.хх.1859 — полковник Зеланд, Александр Иванович
хх.хх.1859 — хх.хх.1862 — полковник Хоментовский, Пётр Михайлович
хх.хх.1862 — хх.хх.1867 — полковник Стрижевский, Василий Михайлович
 12.02.1867 — 25.05.1875 — полковник Тимрот, Карл Александрович
 25.05.1875 — хх.хх.1878 — полковник Водар, Василий Карлович
 02.07.1878 — 08.08.1888 — полковник барон фон-дер-Ховен, Николай Егорович
 15.08.1888 — 07.06.1890 — полковник Маклаков, Александр Константинович
 30.06.1890 — 05.06.1900 — полковник Внуков, Василий Васильевич
 17.07.1900 — 25.03.1905 — полковник Сиверс, Константин Львович
 25.03.1905 — 26.04.1913 — полковник Бутков, Фёдор Васильевич
 24.05.1913 — 05.06.1915 — полковник (с 05.06.1915 генерал-майор) Токарев, Владимир Николаевич
 15.06.1915 — 31.07.1916 — полковник Савченко, Сергей Николаевич
 19.10.1916 — 21.05.1917 — полковник Антонович, Александр Трифонович
 25.05.1917 — 15.11.1917 — полковник Оржешковский, Александр Михайлович

Шефы полка 

 23.04.1762 — хх.хх.хххх — генерал-поручик князь Долгоруков, Василий Михайлович
1786 — Генерал-аншеф граф Мусин-Пушкин, Валентин Платонович
 22.11.1796—19.12.1796 — генерал-майор князь Долгорукий, Павел Васильевич
 19.12.1796—21.11.1797 — генерал-лейтенант Бердяев, Николай Михайлович
 21.11.1797—31.03.1800 — генерал-майор (с 30.10.1799 генерал-лейтенант) Ляпунов, Иван Петрович
 31.03.1800—03.01.1809 — генерал-майор Бахметев, Алексей Николаевич
 03.01.1809—24.09.1811 — полковник Лопухин, Александр Андреевич
 24.09.1811—01.09.1814 — полковник (с 15.09.1813 генерал-майор) Левин, Дмитрий Андреевич
 25.07.1844—19.09.1849 — великий князь Михаил Павлович
 19.09.1849—26.03.1891 — великий князь Николай Николаевич-старший

Известные люди, служившие в полку 
 Багговут, Карл Фёдорович — генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года
 Виндушев, Константин Николаевич — советский военачальник, генерал-майор
 Гейсмар, Фёдор Клементьевич — барон, генерал-адъютант
 Ланжерон, Александр Фёдорович — граф, генерал от инфантерии
 Рылеев, Михаил Николаевич — генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года
 Хадзькевич, Игнатий — известный авантюрист XVIII столетия
 Энгельгардт, Лев Николаевич — генерал-майор

Примечания

Источники 
 Луганин Ф. И. Краткая история 9-го гренадерского Сибирского… полка. 1700—1889. Тамбов, 1889. 2 , 168 с 21 л. карт.

Ссылки 
 ИСТОРИЯ СИБИРСКОГО ПОЛКА
 Русская императорская армия
 Подмазо А. А. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1825)»
 Висковатов. ГРЕНАДЕР и Гренадерский УНТЕР-ОФИЦЕР Сибирского Гренадерского полка, 1797—1801
 Знамя 1732 и 1747
 Знамя 1763
 Знамя 1798
 Фотографии из фотоальбома полка. Весна 1917

Гренадерские полки Российской империи
Сибирские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1700 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году